Die Regionalliga 1971/72 war die siebte Saison der dritthöchsten deutschen Eishockeyliga unter diesem Namen. Die Liga wurde wie im Vorjahr in drei regionalen Gruppen Nord, Süd-West und Süd ausgetragen. Meister wurde der erst im Vorjahr gegründete Duisburger SC, der zusammen mit Eintracht Frankfurt und der SG EHC Stuttgart in die Oberliga aufstieg.

Modus 
Die Mannschaften waren in drei regionale Gruppen aufgeteilt. Diese spielten jeweils eine Einfachrunde. Anschließend spielten Platz 1 bis 2 der drei Gruppen die Endrunde zur Ermittlung des Meisters und dreier direkter Aufsteiger in die Eishockey-Oberliga 1972/73 aus. Zweite Mannschaften konnten sich dabei erstmals nicht für die Endrunde qualifizieren.

In die Regionalliga Süd 1972/73 konnte die ersten beiden der Bayernliga aufsteigen. Die Regionalligen Nord und Süd-West standen interessierten Mannschaften offen.

Teilnehmer 
In der Gruppe Nord nahm die zweite Mannschaft Mannschaft des Berliner Schlittschuhclubs neu teil, welche durch die Fusion der Oberligamannschaften von Berliner FC Preussen und Berliner Schlittschuhclub entstanden war. Ebenfalls neu war die 1b des Krefelder EV, die durch die Auflösung der Bundesliga-Mannschaft der Preussen Krefeld entstanden war. 

Eintracht Frankfurt hatte sich aus finanziellen Gründen aus der Oberliga in die Regionalliga Süd-West zurückgezogen. Der ERC Freiburg zog sich aus der Regionalliga zurück. Der EHC Stuttgart und der Stuttgarter ERC starteten gemeinsam als SG EHC Stuttgart. Anstelle der Mannschaft des HC Zweibrücken aus der Vorsaison nahm die Zweibrücker EG an der Liga teil.

In die Gruppe Süd waren der TSV Peißenberg als Meister der Bayernliga und der VER Selb als Meister der fünftklassigen Landesliga Bayern aufgestiegen. Selb, das sich 1970 freiwillig aus der Regionalliga zurückgezogen hatte, hatte die Bayernliga übersprungen.

Insgesamt nahmen 22 Mannschaften an der Regionalliga teil:

Regionalliga Nord 

Abkürzungen: Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen.
Erläuterungen: , .

Regionalliga Süd-West 

Abkürzungen: Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen.
Erläuterungen: .

Regionalliga Süd 

Abkürzungen: Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen.
Erläuterungen: , .

Endrunde 

Abkürzungen: Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen.
Erläuterungen: , .

Weblinks

Einzelnachweise 

Eishockeysaison 1971/72